Четкович () — сербская фамилия. Известные носители:

 Четкович, Владимир (1911—1944) — югославский военный деятель, участник гражданской войны в Испании.
 Четкович, Елена (1916—1943) — югославская сербская партизанка, участница Народно-освободительной войны.
 Четкович, Петар (1907—1943) — югославский военный деятель, капитан Сухопутной армии Королевства Югославия и Народно-освободительной армии Югославии.
 Четкович, Сергей (род. 1976) — популярный сербский и черногорский певец.